Northampton, een Engels district
 Northampton (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Northampton (Pennsylvania), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Northampton (Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië
Zie ook
 Northampton County, (doorverwijspagina)